Грузское — топоним:

Россия 
 Грузское — село в Борисовском районе Белгородской области.
 Грузское — село в Крыловском районе Краснодарского края.

Украина 
 Грузское — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Грузское — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Грузское — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Грузское — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Грузское — село в Макаровском районе Киевской области.
 Грузское (до 2016 г. — Кирово) — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Грузское — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Грузское — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Грузское — село в Конотопском районе Сумской области.
 Грузское — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Грузское — село в Сумском районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.
 Грузское — село в Тростянецком районе Сумской области.

Другое 

 Грузское — озеро на юге Ростовской области